Save Me může znamenat:

Televize a film 
 Save Me (film, 1994) – film z roku 1994
 Save Me (film, 2007) – film z roku 2007
 Save Me (americký seriál) – americký televizní seriál (2013)
 Save Me (britský seriál) – britský televizní seriál (2018)
 Save Me (jihokorejský seriál) – jihokorejský seriál (2017)

Hudba 
 Save Me (album, Clodagh Rodgers), 1977
 Save Me (album, Pat McGee Band), 2004
 Save Me (album, Silver Convention), 1975
 Save Me (EP) od Future, 2019
 Save Me (píseň, Aimee Mann)
 Save Me (píseň, Big Country)
 Save Me (píseň, BTS)
 Save Me (píseň, Clodagh Rodgers)
 Save Me (píseň, Darren Styles)
 Save Me (píseň, Embrace)
 Save Me (píseň, Fleetwood Mac)
 Save Me (píseň, Gotye)
 Save Me (píseň, Hinder)
 Save Me (Joelle Hadjia song)
 Save Me (píseň, Queen)
 Save Me (píseň, RBD)
 Save Me (píseň, Remy Zero)
 Save Me (píseň, Shinedown)
 Save Me (píseň, Silver Convention)
 Save Me (píseň, Tara Lyn Hart)
 Save Me (píseň, The Tea Party) 
 Save Me (píseň, Wiktoria)